Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1957/1958.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eredivisie

KNVB-beker

Statistieken

 1957/58
Nederlandse voetbalclub 1957/58